Força-tarefa, unidade militar temporária
 Força-Tarefa (telessérie), produção brasileira da Rede Globo

Desambiguações de televisão